Het Campeonato Potiguar Segunda Divisão is het tweede niveau van het staatskampioenschap voetbal van de Braziliaanse staat Rio Grande do Norte. De competitie werd in 1947 opgericht, maar werd slechts sporadisch gespeeld, pas sinds 2004 wordt de competitie jaarlijks gespeeld.

Overzicht kampioenen
1947 -  Atlético
1948-1967 - Niet gespeeld
1968 -  Racing Club
1969-1979 - Niet gespeeld
1980 -  Ferroviário
1981 -  Potiguar de Mossoró
1982-1997 - Niet gespeeld
1998 -  Piranhas
1999-2000 - Niet gespeeld
2001 -  Potiguar
2002-2003 - Niet gespeeld
2004 -  Santa Cruz
2005 -  Macau
2006 -  Guamaré
2007 -  Potyguar Seridoense
2008 -  Real Independente
2009 -  Centenário Pauferrense
2010 -  ABC B
2011 -  Caicó 
2012 -  Potyguar Seridoense
2013 -  Globo
2014 -  Força e Luz
2015 -  ASSU
2016 -  Santa Cruz de Natal
2017 -  Força e Luz
2018 -  Palmeira
2019 -  Força e Luz
2020 -  Palmeira
2021 -  Potyguar Seridoense
2022 -  Alecrim

Eeuwige ranglijst
Vetgedrukte clubs spelen in 2022 in de Segunda Divisão, enkel seizoenen vanaf 1980 worden weergegeven omdat ervoor niet alles bekend is. 

Campeonato Potiguar